Niki kan syfta på:

 Niki (flygbolag) – ett flygbolag baserat vid Wiens flygplats, Österrike
 Niki (förnamn) – personer med tilltalsnamnet Niki
 Niki-klass – en grekisk fartygsklass bestående av fyra jagare
 Niki (jagare) – en grekisk jagare i Niki-klassen
 Niki FM – en låt av Hawthorne Heights från deras debutalbum The Silence in Black and White
 Niki Nana – femte albumet från Yanni

Geografi

Grekland 

 Níki, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis,

Japan 

Niki, Hokkaido

Robotskapade Greklandförgreningar